Джефф-Девіс (округ, Джорджія)
 Джефф-Девіс (округ, Техас)